Biston fragilis är en fjärilsart som beskrevs av Inoue 1958. Biston fragilis ingår i släktet Biston och familjen mätare. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Mätare
fragilis